Делио Онис (Delio Onnis), роден на 24 март 1948 г. в покрайнините на Рим, но израснал в Аржентина, и футболист, а по-късно и треньор.

Голмайстор №1 на френската Лига 1 за всички времена с 299 гола.

Започва в малкия клуб Алмагро. На 20 г. преминава в Химнасия и Есгрима Ла Плата. За 3 сезона вкарва 53 гола в 93 мача, които му осигуряват трансфер в Европа. Първият му клуб там е Реймс. Не успява да блесне веднага, но все пак вкарва 39 гола за 2 сезона. През 1973 г. преминава в Монако и там разкрива възможностите си в пълна степен.

На пръв поглед Онис е „футболист от махалата“. Въпреки че е централен нападател, не блести с особен ръст и изглежда леко закръглен. Винаги играе със смъкнати чорапи и през цялата си кариера така и не слага кори! На практика не излиза извън наказателното поле, но за сметка на това е в състояние да вкара всяка топка, до която успее да се докопа там. Голмайстор №1 в цялата кариера на Монако с 223 гола в 280 официални мача от всички пръвенства и турнири.

През 1980 г. обаче напуска Княжеството заради конфликт с президента Кампора. Въпреки че продължава в малки клубове като Тур и Тулон, не спира да вкарва на конвейер. 5 пъти голмайстор на сезона в Лига 1, последния път на 36 г.! Играе до момента, когато е принуден да се откаже заради контузия.

Въпреки всичките му голове славата на Онис никога не излиза извън пределите на Франция и Монако. Може да играе и за Италия, и за Аржентина, но не получава дори 1 повиквателна за националните им отбори. Понастоящем живее в Монако.

Постижения 
 Шампион на Франция: 1978
 Носител на Купата на Франция: 1980
 Вицешампион на Франция във Втора дивизия: 1977
 Финалист за Купата на Франция: 1974
 Голмайстор на Франция: 1975, 1980, 1981, 1982, 1984
 Най-добър голмайстор в шампионата на Франция в Първа дивизия: 299 гола (39 за Реймс, 157 за Монако, 64 за Тур, 39 за Тулон)
 Най-добър голмайстор в историята на Монако за всички времена: 223 гола

Статистика 

Източник:

Външни препратки 
 Statistiques sur footballdatabase.eu
 Biographie de Delio Onnis sur afterfoot.com

Аржентински футболисти
Италиански футболисти
Футболисти на АС Монако
Италиански треньори по футбол